Brussels Cycling Classic 2022 – 102. edycja wyścigu kolarskiego Brussels Cycling Classic, która odbyła się 5 czerwca 2022 na trasie o długości blisko 204 kilometrów wokół Brukseli. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2022
2022 w Belgii
Sport w Brukseli